Бано Михайлов (Мишев) Кушев е български просветен деец и революционер, легален деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Кушев е роден през 1863 година в град Велес в семейството на търговеца Михаил Кушев. През 1886 година завършва с първия випуск на Солунската българска гимназия. Започва работа като български учител. Учителства в Сер, Солун, Воден, Тетово, Дедеагач и на други места. В 1893/1894 година замества като директор на българските училища във Велес заминалия за България Никола Мискинов. Иван Крайничанец, преподавал във Велес при директорството на Кушев, го нарича „добър управител и добър другар на учителите“. В 1897/1898 година преподава в Одрин. По време на вълната от арести, последвали Солунските атентати от април 1903 година, Кушев, по това време главен учител във Велес, е арестуван и закаран в Скопие. След края на учебната 1906-1907 година поради подозренията на властта за участието му в революционното движение е уволнен от страна на Екзархията като учител в Скопското девическо училище. По-късно става училищен инспектор.

Кушев влиза във ВМОРО и става неин легален деец във Велес. След Младотурската революция в 1908 година е учител в родния си град, става деец на Съюза на българските конституционни клубове и е избран за делегат на неговия Учредителен конгрес от Велес. На втория конгрес на организацията е избран за член на ревизионната комисия на Съюза. Противопоставя се на режима на младотурците. Убит е в 1910 година от турци във Велес по време на обезоръжителната акция.

Негов личен архивен фонд се съхранява в Държавна агенция „Архиви“. Кушев е брат на лекаря и революционер Петър Кушев и баща на войводата на ВМРО Илия Кушев, загинал в 1922 година, на четника Тодор Кушев, загинал в 1925 година и на архитекта и деец на ММТРО Михаил Кушев.

Външни препратки 
 
 „Три дни в Меглен“, кратък пътепис от Бано Кушев, публикуван във в. „Новини“, година II, брой 5, Цариград, 8 октомври 1891 г.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени във Велес
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Бано
Български общественици от Македония
Първи випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Хора с архиви в Централния държавен архив
Починали във Велес
Погребани в Централните софийски гробища